Гней — древнеримское мужское имя, вариант этрусского имени Cneve (этимология и значение неясны).

Известные носители 
 Гней Арулен Целий Сабин — римский юрист, консул 69 года.
 
 Гней Домиций Корбулон (ок. 7 — 67) — римский военачальник, консул 39 года.
 Гней Марций Кориолан (V век до н. э.) — римский военачальник, легендарный первый представитель рода Марциев.
 
 Гней Помпей Магн (106 до н. э. — 48 до н. э.) — трижды консул, триумвир, сначала союзник, а потом противник Цезаря.
 Гней Помпей Магн (зять Клавдия) (ок. 23 — 47) — зять императора Клавдия, городской префект 42 года.
 Гней Помпей Магн (сын Помпея) () (ок. 77 до н. э. — 45 до н. э.) — старший сын Помпея Великого, префект флота, воевал на стороне отца против Цезаря.
 Гней Помпей Страбон (?133 до н. э. — 87 до н. э.) — древнеримский государственный и военный деятель, оратор, консул 89 до н. э., отец Гнея Помпея Великого.
 Гней Помпей Трог () — римский историк I века до н. э.
 
 Гней Юлий Агрикола (40—93) — римский полководец и государственный деятель, консул 77 года.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Гней»

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Имена этрусского происхождения
Страницы значений:Тёзки